Türklər – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Türklər – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian